Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2002 — шестой чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл с 3 по 7 апреля 2002 года в бассейне спорткомплекса «Олимпийский», Москва, Россия. Бассейн наиболее известен тем, что там проходили соревнования по плаванию в рамках Олимпийских игр 1980 года (олимпийский 50-метровый бассейн для чемпионата мира с помощью перегородки сократили до 25-метрового). Трибуны вмещали 7000 человек, билеты стоили 30-50 рублей.

Около 600 спортсменов из 92 стран разыграли 40 комплектов наград (по 20 среди мужчин и женщин). Чемпионат запомнился тем, что на редкость неудачно выступили хозяева — россияне не сумели завоевать ни одной золотой медали, ограничившись 2 серебряными и 5 бронзовыми (2 годами ранее на чемпионате мира на короткой воде в Афинах Россия выиграла 2 золота усилиями Романа Слуднова).

На чемпионате было установлено 7 новых мировых рекордов в плавании в 25-метровых бассейнах. За мировой рекорд Международная федерация плавания премировала спортсменов 15 тысячами долларов США. Героиней чемпионата стала 24-летняя шведка Тереза Альсхаммар, выигравшая 4 золота. Примечательно, что 2 годами ранее на чемпионате мира в Афинах Тереза также выиграла 4 золота на тех же дистанциях, что и Москве. Австралийка Петрия Томас выиграла в Москве 5 медалей: 1 золото, 3 серебра и бронзу. Столько же медалей было на счету китаянки Сюй Яньвэй: 1 золото и 4 бронзы.

Таблица медалей

Призёры

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

См. также 
 Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2002

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте swimrankings.net 

2002
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России
Апрель 2002 года
Спорт в России в 2002 году
2002 год в Москве